Нандайл:
 Нандайл — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Нандайл — подокруг на севере Бангладеш в составе округа Маймансингх.